Петро́ній () — давньоримське ім'я.

Відомі особи 
 Петроній Анніан — державний діяч Римської імперії початку IV століття, консул 314 року (разом з Гаєм Цейонием Руфием Волузианом).
 Петроній Арбітр (бл. 14 — 66, Куми) — автор давньоримського роману «Сатирикон», зазвичай ототожнюється з сенатором Петронієм, про якого писав Тацит.
 Петроній Максим — римський імператор, що правив у березні — травні 455 року.
 Петроній Пробиан — державний діяч Римської імперії першої половини IV століття, консул 322 року.
 Петроній Пробін — державний діяч Римської імперії середини IV століття, консул 341 року.
 Петроній Пробін — консул 489 року.
 Петроній Гай — префект провінції Єгипту в 25/24—22/21 рр. до н. е.
 Святий Петроній — католицький святий.